Vargskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vargskäret, Närpes, Österbotten, 
 Vargskäret, Nagu, Åboland,

Se även
Vargskär

Robotskapade Finlandförgreningar